

Сулімеж — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сулімеж — село в гміні Мислібуж Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства